Ла-Мата-де-лос-Ольмос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 23.50 км². Население — 289 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля